R0:
 R0 — символ для обозначения базового репродуктивного числа в эпидемиологии.
 R0 — кольцевая автодорога в Брюсселе.